A eleição municipal de São Vicente em 2016 foi realizada em 2 de outubro de 2016 para eleger um prefeito, um vice-prefeito e quinze vereadores no município de São Vicente, litoral do estado de São Paulo, Brasil. O prefeito eleito foi Pedro Gouvêa, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), com 50,46% dos votos válidos (87.365 votos); em segundo lugar Kayo Amado, da REDE, recebeu 28,10% (48.641 votos). São Vicente foi um dos 1.022 municípios vencidos pelo PMDB no total de 5.570 existentes no Brasil. 

O vereador mais votado foi Dr. Palmieri (PSB) com 4.101 votos (2,36%) em segundo lugar Higor Ferreira (PSDB) com 3.190 votos (1,48%) e em terceiro lugar Jaba  (PSDB) com 3.138 (1,81%)

Vereadores Eleitos

Contagem de votos

Antecedentes 
Na eleição municipal de São Vicente de 2012, ocorrida em 12 de outubro, o prefeito eleito foi Luis Claudio Bili Lins da Silva, mais conhecido como Bili, do Partido Progressista. Bili foi eleito logo no primeiro turno com 51,42% dos votos válidos, derrotando Caio França (PSB) E José de Matos (PSOL). O vice-prefeito eleito foi João da Silva (PT do B)

 Ir para cima↑ UOL Eleições 2016, http://placar.eleicoes.uol.com.br/2016/1turno/sp/sao-vicente/, acessado em 28/05/2016.
 Ir para cima↑ Eleições em São Vicente/SP - Eleições 2016, https://www.eleicoes2016.com.br/candidatos-sao-vicente-sp/. Consultado em 28 de maio de 2017.
 Ir para cima↑ 
 Ir para cima↑ «Eleição municipal de São Vicente (São Paulo) em 2012». Wikipédia, a enciclopédia livre. 12 de setembro de 2016

São Vicente
Política de São Vicente